О́стин Тре́вор (; ,  — , , Саффолк) — британский  кино и телевидения.

Он был первым актёром, который сыграл роль Эркюля Пуаро, героя произведений Агаты Кристи, в британских фильмах начала 1930-х годов: «Алиби» (1931), «Чёрный кофе» (1931) и «Смерть лорда Эджвера» (1934). Любопытно отметить, что образ Тревора не соответствует внешности литературного прототипа — у него отсутствуют усы. Впоследствии он также снялся в эпизодической роли дворецкого сэра Кармайкла Кларка Джадсона в более поздней интерпретации образа Пуаро в фильме «The Alphabet Murders» в 1965 году. По его утверждениям он получил роль Пуаро потому, что мог говорить с французским акцентом.

В 1960-х он работал в основном на телевидении, появляясь в сериах, таких как «Первый Черчилль», в котором сыграл лорда Галифакса. Он появился в эпизоде в криминальной драме «Главный шанс».

Фильмография

Примечания

Ссылки